Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1987 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková battent Betsy Nagelsen et Elizabeth Smylie en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem après leur victoire à l'US Open deux ans plus tôt, et de leur  sur le circuit WTA. L'équipe victorieuse profite notamment du faux pas des grandissimes favorites Martina Navrátilová et Pam Shriver, battues par la surprenante équipe russe composée de Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1987
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1987
Tennis en juin 1987
Tennis en juillet 1987